Jméno a příjmení Jan Stehlík se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Stehlík (basketbalista) (* 1986) – český basketbalista
 Jan Stehlík (scenárista) (* 1963) – český scenárista, režisér a herec
 Jan Stehlík (zpěvák) – český bluesový zpěvák, kytarista a autor písní, člen skupiny St. Johnny
 Jan Stehlík (analytik) – analytik českého think-tanku Evropské hodnoty